Jusu ist der Familienname folgender Personen:

 Nikyatu Jusu, sierra-leonisch-US-amerikanische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Salia Jusu-Sheriff (1929–2009), sierra-leonischer Politiker